Скюдери:
 Скюдери, Жорж де (1601—1667) — французский поэт и драматург XVII века
 Скюдери, Мадлен де (1607—1701) — французская писательница